Allocreadium — род дигенетических сосальщиков из семейства Allocreadiidae. Представители рода заражают пресноводных рыб из семейства карповых. Распространены на территории Китая, Таиланда, Бангладеша, Индии, России, Японии и Северной Америки. По различным классификациям насчитывает до 120 и более видов.

Описание 
Этот род был описан Лооссом следующим образом: «Трематоды мелкие или среднего размера, с толстым телом почти цилиндрической формы, с закругленным задним концом; передний конец тела образует тонкую, очень подвижную часть.
Имеются хорошо развитые присоски; кутикула гладкая. Пищеварительная система состоит из хорошо выраженной глотки, длинного пищевода, который у паразита с шейкой, находящейся в состоянии сокращения, изогнут в виде буквы S, а потому кажется довольно коротким, и удлиненных кишечных стволов. Половое отверстие расположено близ кишечной бифуркации. Половая бурса мешковидной формы; циррус хорошо развит. Семенники крупные, круглой формы, расположены медианно один позади другого в задней части тела.

Сравнительно крупный яичник смещен от медианной линии в сторону. Имеется грушевидной формы семяприемник и лауреров канал. Желточники мощно развиты, заполняют все боковые поля тела и сливаются друг с другом позади семенников. Матка короткая, располагается между передним семенником и брюшной присоской. Яйца, расположенные в ряд, относительно крупные (0,06—0,09 мм длины), со слабо окрашенной оболочкой. Паразиты рыб».

Типовой вид: .

Классификация 
В 1894 году Артур Лоосс описал вид Distomum isoporum, а в 1899 году Лоосс создал для этого вида род Creadium и дополнительно поместил в этот род вид . В 1900 г. Лоосс заменил родовое название Creadium на Allocreadium, так как оказалось, что род Creadium преоккупирован родом птиц.

На октябрь 2018 года в род включают 11 видов:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Только для восьми видов рода по данным анализа частичных последовательностей гена 28S рРНК был выполнен филогенетический анализ, подтверждающий видовой статус:
 
 
 
 
 
 
 
 

Также молекулярное свидетельство было предоставлено для вида , который, учитывая разные оценки, имеет весьма спорное таксономическое положение. Немногие соглашаются с положением этого вида в семействе Allocreadiidae, однако молекулярные данные указывают на его близкое родство с видами рода Allocreadium, на основе чего некоторые систематики рассматривают его в составе данного рода.

Согласно Каталогу Жизни кладограмма этого рода выглядит следующим образом:

Вызываемые заболевания 
Пардеши с соавторами (2012) исследовали гистопатологию тканей печени Mastacembelus armatus, вызванную видом Allocreadium khami. Их наблюдения показали, что цисты этой трематоды повреждают ткань печени. Нарушения в жизненно важных функциях печени могут влиять на химическую природу инфицированной ткани путем снижения или увеличения синтеза важных молекул, которые играют важную роль в метаболизме.

Примечания

Литература 
1. Bray, R.A., Foster, G.N., Waeschenbach, A., Littlewood, D.T.J. (2012). The discovery of progenetic Allocreadium neotenicum Peters, 1957 (Digenea: Allocreadiidae) in water beetles (Coleoptera: Dytiscidae) in Great Britain. Zootaxa. 3577, 58–70.
page(s): 61.

2. Vainutis, K. S. (2020). Allocreadium khankaiensis sp.nov. and Allocreadium hemibarbi Roitman, 1963 (Trematoda: Allocreadiidae) from the Russian Far East: Morphological, molecular, and phylogenetic studies. Parasitology International. 76: 102102. https://doi.org/10.1016/j.parint.2020.102102

3. Dos Santos, Q. M., Gilbert, B. M., Avenant-Oldewage, A., & Dumbo, J. C. (2021). Morphological and molecular description of Allocreadium apokryfi sp. n. (Digenea: Allocreadiidae) from native Labeobarbus aeneus (Cyprinidae) in South Africa, including notes on its biology, evolutionary history and an updated key of African Allocreadium. Folia Parasitologica. 68. https://doi.org/10.14411/fp.2021.013

4. Vainutis, K. S., Voronova, A. N., Urabe, M., & Kazarin, V. M. (2022). Integrative approach for discovering of the new species within the genus Allocreadium Looss, 1900 (Trematoda: Allocreadiidae) and framing of biogeographical hypotheses for the genus. Systematic Parasitology. https://doi.org/10.1007/s11230-022-10081-1

Трематоды